Duggen ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Duggen (1910–1989), deutscher Maler
 Lena Kotré (geb. Duggen; * 1987), deutsche Politikerin (AfD)
 Martin Duggen (* 1981), deutscher Basketballspieler